The Suspect (1916), een film van S. Rankin Drew
The Suspect (1944), een film van Robert Siodmak
The Suspect (2006), een film van Keoni Waxman
The Suspect (2013), een film van Stuart Connelly
Yong-eui-ja (2013) (Engelse titel The Suspect), een film van Shin-yeon Won